Типпелига сезона 2011 — 67-й сезон чемпионата Норвегии по футболу с момента его основания. «Русенборг» не смог защитить титул чемпиона. Сезон начался 20 марта и завершился 27 ноября 2011. В турнире приняло участие 16 команд.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Клубы, вышедшие в Типпелигу сезона 2011 
Следующие клубы вышли в Типпелигу из первого дивизиона:
 Сондаль
 Сарпсборг 08
 Фредрикстад

Клубы, выбывшие в Адекколигу сезона 2011 
По итогам сезона 2010 в Адекколигу выбыли следующие три клуба:
 Конгсвингер
 Хёнефосс
 Саннефьорд

Участники 
●
Хёугесунн
●
Сондаль
●
Бранн
●
Сарпсборг 08
●
Лиллестрём
●
Волеренга
●
Мольде
●
Одд Гренланд
●
Русенборг
●
Стабек
●
Фредрикстад
●
Старт
●
Стрёмгодсет
●
Тромсё
●
Викинг
●
Олесунн

Тренерские перестановки

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Календарь игр

Статистика

Бомбардиры 

Источник: Голы на НРКСпорт

Ассистенты 

Источник: Альт ом футбол

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Типпелиген

2011
Футбол в Европе в 2011 году
Спорт в Норвегии в 2011 году